Chelonus bicolorus (Chen & Ji), een schildwesp
 Chelonus bicolorus (He), een schildwesp